RBU steht für:

 Raiffeisenbank Ukraine 
 RBU-6000, einen russischen Wasserbombenwerfer
 Reaktor-Brennelement-Union
 Roebourne, IATA-Code des australischen Flughafens

 

RBU